Mikołaj Potocki (zm. 1572) – strażnik polny koronny
 Mikołaj Potocki (ok. 1593–1651) – kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, generał ziem podolskich
 Mikołaj Potocki (ur. 1626–1675/1676) – rotmistrz wojsk koronnych, pułkownik królewski, generał ziem podolskich
 Mikołaj Bazyli Potocki (ok. 1708–1782) – starosta kaniowski
 Mikołaj Szczęsny Potocki (1845–1921)